Сушко́ Дми́трий Анато́льевич () — советский воин-интернационалист, старший сержант Советской армии Вооружённых сил СССР, командир отделения 668-го отдельного отряда специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС СССР, участник Афганской войны (1979—1989).

Биография 
Родился 13 июля 1965 года в городе Кривой Рог в рабочей семье. Отец — Анатолий Иванович Сушко, мать — Алла Александровна Сушко.

В 1982 году окончил среднюю школу № 22 в Кривом Роге. Поступил в Криворожский горнорудный институт на горный факультет на специальность «Технология и комплексная механизация подземной разработки рудных месторождений».

17 ноября 1983 года был призван на военную службу в рядах Советской армии Вооружённых сил СССР Центрально-Городским районным военным комиссариатом (РВК) города Кривой Рог. Служил в составе 9-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ ВС СССР в Кировограде. Окончил с отличием учебное подразделение, где ему было присвоено воинское звание старшего сержанта. С сентября 1984 года принимал участие в составе ОКСВА в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан. Вначале служил в Баграме, потом — в населённом пункте Бараки Барак Суфла района провинции Логар. Участвовал в 52 боевых операциях. Проявил себя волевым, храбрым воином, мастерски владеющим боевым оружием. Умело и уверенно командуя отделением, обеспечивал успешное выполнение боевых задач. Был секретарём комсомольской организации роты.

30 июля 1985 года погиб в бою с превосходящим по численности противником в провинции Логар Демократической Республике Афганистан во время засады на караван. Во время боя, защищая товарищей менявших позицию, Дмитрий с товарищами вызвали огонь на себя. Старший сержант Сушко и находившийся рядом с ним пулемётчик погибли от разрыва гранаты РПГ-7.

Похоронен на Центральном кладбище в Кривом Роге, в секторе захоронения воинов-интернационалистов. Шефство над захоронением осуществляет криворожская средняя школа № 22.

Награды 
 Орден Красной Звезды (посмертно);
 Медаль «За отвагу».

Память 
 Старший сержант Дмитрий Сушко стал прообразом памятника воинам-интернационалистам в Кривом Роге. Его имя занесено на мемориальную плиту этого памятника воинам-интернационалистам Днепропетровщины, погибшим в Демократической Республике Афганистан во время Афганской войны (1979—1989).
 В память о Дмитрии Сушко на здании средней школы № 22 в Кривом Роге установлена мемориальная доска.
 В музее Криворожского национального университета в Кривом Роге хранятся вещи Дмитрия Сушко и его гипсовый монумент авторства скульптора Анатолия Ярошенко.

Примечания

Источники 
 
 Чорні тюльпани: афганський мартиролог України. / упор. О. Мусієнко. — : АТ «Друкарня «Столиця», 1999. — 560 с.
 Безгинов В.. Поимённая книга памяти воинов-интернационалистов Криворожья, погибших в афганской войне 1979—1989 годов. / Криворожская организация Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов интернационалистов). — Кривой Рог: «Дионат», 2018. — 71 с. ISBN 978-617-7553-41-9.
 Кривопалов О. В.. Колыбель Чирчикского спецназа. — Издание третье, исправленное и дополненное. / Днепропетровск. «ИМА-пресс». — 2010. — 592 с. ISBN 978-966-331-305-4.
 Криворіжці в Афганістані 1979—1989. Сушко Дмитро Анатолійович. / «Червоний гірник». — 2013 (30 мая). — № 41 (21366). — С. 26.
 А. Дробот. Увічнений у камені. / «Звезда-4». — 2015 (17 февраля). — № 13 (1783). — С. 2.

Ссылки 
 Сушко Дмитрий Анатольевич. Краткая биография (данные взяты из Всесоюзной книги памяти). Сайт «Афганская война 1979—1989» // afgan.ru
 Презентація «Книги пам’яті воїнів-інтернаціоналістів». // web.archive.org (ktu.edu.ua)
 І. Коломієць. Нищівний вітер війни. // usva.org.ua

Выпускники учебных заведений Кривого Рога
Погибшие в боях Афганской войны (1979—1989)
Похороненные на Центральном кладбище (Кривой Рог)
Персоналии:Военная разведка